Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Malek Jaziri e Adrián Menéndez Maceiras hanno sconfitto Keegan Smith e Evan Zhu con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Sriram Balaji  /  Jeevan Nedunchezhiyan (semifinale)
  Chung Yun-seong /  Michail Pervolarakis (primo turno)
  Carlos Gómez-Herrera /  Roberto Quiroz (ritirati)

  Mateus Alves /  Nicolás Mejía (primo turno) 
  Viktor Durasovic /  Gonçalo Oliveira (semifinale)

Wildcard 

  Mateo Gómez /  Andrés Urrea (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cali Open 2022